Mauler steht für:
 Martin AM Mauler, US-amerikanischer Jagdbomber
 MIM-46 Mauler, US-amerikanisches Flugabwehrsystem

 Mauler (Gemeinde Hohenzell), Ortschaft von Hohenzell, Bezirk Ried im Innkreis, Oberösterreich

Mauler ist der Familienname folgender Personen:
 Ferdinand Mauler (1914–1982), deutscher Politiker